Existe más de un Instituto Geográfico Militar:

 el ex  Instituto Geográfico Militar de Argentina, renombrado Instituto Geográfico Nacional;
 Instituto Geográfico Militar de Bolivia;
 Instituto Geográfico Militar de Chile;
 Instituto Geográfico Militar de Ecuador;
 o el Instituto Geográfico Militar de Uruguay.